Farmacêutico
Farmácia
Grupo Boticário — grupo económico brasileiro
O Boticário — marca de cosméticos
Pedro Boticário (1799-1850) — boticário, jornalista, advogado, juiz de paz e revolucionário brasileiro
Largo do Boticário — largo do Rio de Janeiro

Ver também

Desambiguação